Rantau Tijang (Pugung), een plaats in Indonesië
Rantau Tijang (Pardasuka), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing